Le projet français d'invasion de l'Angleterre peut faire référence au : 
 projet français d'invasion de l'Angleterre (1386) ;
 projet français d'invasion de la Grande-Bretagne (1708) ;
 projet français d'invasion de la Grande-Bretagne (1744) ;
 projet français d'invasion de la Grande-Bretagne (1759) ;
 projet français d'invasion du Royaume-Uni (1803-1805).